złącze centronics
 złącze D-Sub (złącze DB)
 złącze omowe
 złącze p-n
 złącze półprzewodnikowe
 złącze prostujące
 złącze USB
 złącze (elektronika)
 złącze (okucie)
 złącza ciesielskie
 złącze instalacji elektrycznej

Zobacz też 
 złączka elektryczna
 łącze, przyłącze